Albaniens fodboldlandshold () er det nationale fodboldhold i Albanien, og landsholdet bliver administreret af Federata Shqiptare e Futbollit. Holdet har kvalificeret sig til slutrunden om EM i 2016, hvilket er første gang holdet deltager i en slutrunde.

Individuel statistik 
.

Statistik over antal kampe

Topscorere

Anførere 
Liste over anførere gennem tiden: 

 2011–2016 Lorik Cana
 2016–     T.B.D

Aktuel trup 
Truppen der spillede mod Italiens fodboldlandshold til VM kvalifikationen 2018 og venskabskampen mod Bosnien-Hercegovinas fodboldlandshold den 24. og 28 marts 2017.

Landstrænere 

Dette er en kronologisk liste over Albaniens trænere siden 1946.

  Ljubiša Broćić (1st) (22.08.1946 – 13.10.1946)
  Adem Karapici (1st) (25.05.1947 – 25.05.1947)
  Ljubiša Broćić (2nd) (15.06.1947 – 20.08.1947)
  Adem Karapici (2nd) (14.09.1947 – 27.06.1948)
  Sllave Llambi (23.10.1949 – 17.11.1949)
  Ludovik Jakova (29.11.1949 – 08.10.1950)
  Myslym Alla (1st) (29.11.1952 – 07.12.1952)
  Miklós Vadas (29.11.1953 – 29.11.1953)
  Loro Boriçi (1st) (15.09.1957 – 29.06.1963)
  Zyber Konçi (1st) (30.10.1963 – 07.05.1965)
  Loro Boriçi (2nd)  (24.11.1965 – 21.06.1972)
  Myslym Alla (2nd) (29.10.1972 – 06.05.1973)
  Ilia Shuke (10.10.1973 – 08.11.1973)
  Loro Boriçi (3rd) (03.11.1976 – 03.11.1976)
  Zyber Konçi (2nd) (03.09.1980 – 06.12.1980)
  Loro Boriçi (4th) (01.04.1981 – 18.11.1981)
  Shyqyri Rreli (1st) (22.09.1982 – 30.05.1985)
  Agron Sulaj (1st) (30.10.1985 – 18.11.1987)
  Shyqyri Rreli (2nd) (06.08.1988 – 15.11.1989)
  Bejkush Birçe (1st) (30.05.1990 – 30.05.1990)
  Agron Sulaj (2nd) (05.09.1990 – 19.12.1990)
  Bejkush Birçe (2nd) (30.03.1991 -14.05.1994)
  Neptun Bajko (07.09.1994 – 14.12.1996)
  Astrit Hafizi (29.03.1997 – 09.10.1999)
  Medin Zhega (06.02.2000 – 06.06.2001)
  Sulejman Demollari (01.09.2001 – 17.04.2002)
  Giuseppe Dossena (12.10.2002 – 16.10.2002)
  Hans-Peter Briegel (12.02.2003 – 22.03.2006)
   Otto Barić (16.08.2006 – 17.10.2007)
 →   Slavko Kovačić   (Midlertidig) (17.11.2007 – 21.11.2007)
  Arie Haan (27.05.2008 – 01.04.2009)
  Josip Kuže (06.06.2009 – 11.10.2011)
 →  Džemal Mustedanagić – (Midlertidig)'' (11.11.2011 – 15.11.2011)
   Gianni De Biasi (29.02.2012 – nu)

Referencer 

Fodboldlandshold i Europa
Landshold